Chiguara, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Chiguará : l'une des six divisions territoriales dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 Chiguará : capitale de la paroisse civile de Chiguará de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme